Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der bulgarischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele 
Direkt zu Jahr: 1924 – 1930 – 1940 – 1950 – 1960 – 1970 – 1980 – 1990 – 2000 – 2010 – 2020

Statistik

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen

Anlässe

Länderspielbilanzen 
Bulgarien war 1924 erster Länderspielgegner der Republik Irland und spielte als erste europäische Mannschaft gegen Algerien (1963), Kuwait (1974), den Libanon (1955) und die Vereinigten Arabischen Emirate (1988).

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 Website des bulgarischen Fußballverbandes (bulgarisch, englisch)
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Bulgarien

Bulgarien
!